Ziegel steht für:
 Mauerziegel, Baustoff
 Dachziegel, flaches Bauelement zum Eindecken von Dächern
 Feldbrandziegel, im Meilerofen gebrannter Ziegel
 ziegel, rötlicher Farbton, siehe Naturfarben #Farbnamen

Ziegel ist der Name folgender Orte: 

 Ziegel (Bronnzell), Ortsteil des Stadtteils Bronnzell von Fulda, Hessen
 Ziegel (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Ziegel ist Namensteil folgender Orte:
 Ziegelstein (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg, Bayern
 Ziegelhausen, Stadtteil von Heidelberg, Baden-Württemberg
 Ziegelheim, Ortsteil der Gemeinde Nobitz, Thüringen
 Ziegelhütten, Name mehrerer Orte in Bayern
 Kablow-Ziegelei, Ortslage im Ortsteil Zernsdorf der Stadt Königs Wusterhausen, Brandenburg

Ziegel ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Ziegel (1876–1950), deutscher Schauspieler, Regisseur, Intendant und Bühnenautor
 Ty Ziegel (1982–2012), US-amerikanischer Marinesoldat

Siehe auch:
 Ziegelmehl